Такмичење у класичном кајаку једноседу (К-1) на 1.000 м  на Летњим олимпијским играма 1952. одржано је 28. јула  на стази у заливу Тајвал у Хелсинкију.

Титулу освојену у 1948. у Лондону одбраниио је Герт Фредриксон из Шведске.

На такмичењу је учествовало 20 кајакаша из 20 земаља.

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Кајакаши су били подељени у три групе, а по 3 првопласирана (КВ) из све три групе такмичиле су се истог дана у финалу.

Финале 
,

Биланс медаља у трци K-1 1.000 м после 3 такмичења на ЛОИ (1936—1952) 

 Екипно

 Појединачно, са најмање 2 медаље

</center>

Референце

Спољашње везе 
1948 Summer Olympics official report. pp;314. 

Кајак и кану на Летњим олимпијским играма 1952.
Трка кајака једноседа К-1 1.000 м на летњим олмпијским играма